België
 Draaiorgelmuseum (Voortkapel), Westerlo
 Nederland
 G. Perlee Draaiorgelmuseum, Amsterdam
 Draaiorgelmuseum (Assen)
 Draaiorgelmuseum (Haarlem)
 Gaviolizaal, permanente draaiorgelexpositie in Helmond
 Draaiorgelmuseum Folkloreklanken, de Wijk